Punkty magii (często skracane jako PM; ang. magic points, MP) zwane także czasami punktami mocy lub maną są jednostką magicznej energii, która jest niezbędna postaciom do rzucania zaklęć, używaną w wielu grach fabularnych (oraz ich komputerowych odpowiednikach).

Postacie w tego typu grach posiadają pewną liczbę punktów magii, zależną między innymi od ich profesji i poziomu doświadczenia. Oznacza to, iż czarodziej będzie miał więcej owych punktów niż wojownik a mistrz magii więcej niż początkujący czarownik. Gdy dana postać używa magii, pewna liczba punktów zostaje odjęta od liczby punktów posiadanych przez postać w danej chwili. Generalnie im potężniejsze zaklęcie tym wyższy jest jego koszt w PM. Jeśli postać ma zbyt mało PM, nie może rzucić danego czaru (choć w niektórych systemach można za brakujące punkty magii zapłacić np. punktami życia). System ten sprawia, że gracz musi wybierać pomiędzy rzuceniem kilku potężnych zaklęć a rzuceniem kilkunastu słabszych.

W niektórych grach punkty magii regenerują się powoli wraz z upływem czasu, w innych natomiast postać musi odpocząć (np. wyspać się) by punkty się odnowiły. Inne metody pozwalające na odzyskiwanie straconych punktów magii to np. używanie magicznych przedmiotów (np. wypicie eliksiru), kradzież many od innych osób, czerpanie jej z żywiołów itp.

W wielu zachodnich grach komputerowych pasek przedstawiający liczbę punktów magii posiadaną przez postać jest koloru niebieskiego (w odróżnieniu od paska pokazującego liczbę punktów życia bohatera, który jest czerwony). Kolor ten może być także widoczny w innych elementach interfejsu – np. magiczne mikstury odnawiające PM będą miały kolor niebieski (a te odnawiające PŻ – czerwony).

Alternatywnym rozwiązaniem ograniczającym zdolności magiczne postaci są sloty na zaklęcia wykorzystywane np. w systemie Dungeons & Dragons.

Zobacz też 
 punkt doświadczenia
 punkt akcji
 mana

Terminologia stosowana w grach fabularnych
Terminologia gier komputerowych

es:Maná (juego de rol)
pt:Magic Points